K99, K-99 ou K.99 est un sigle qui peut faire référence à :
 K.99 (Cassation no 2 en si bémol majeur pour orchestre), une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 99, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti ;
  K-99 (), une route du Kansas aux États-Unis.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres